Чемпионат Европы по фигурному катанию 2013 года проходил в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Чемпионат проходил с 21 по 27 января 2013 года в Загребе (Хорватия) на арене «Dom Sportova». Чемпионат Европы на этой арене уже проходил в 2008 году.

Участники

Минимальная техническая оценка 
В сезоне 2012—2013 был отменен, существовавший 2 сезона до того, предварительный раунд чемпионатов ИСУ. Вместо этого существенно был повышен необходимый технический минимум. К чемпионату Европы 2013 допускались спортсмены, набравшие хотя бы один раз в предшествующие 2 сезона следующие баллы по технической составляющей (учитывались только международные соревнования, включенные в календарь ИСУ)

Представительство по странам 
По результатам выступлений своих фигуристов на чемпионате Европы 2012, право выставить более одного участника (пары) завоевали следующие страны:
 {| class="wikitable"
|-
! Мест
! Мужчины
! Женщины
! Пары
! Танцы
|-
! 3
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
|-
! 2
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
|}

Результаты

Мужчины 

WD = снялись с соревнований.

Женщины

Пары

Танцы

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мужчина и женщина, танцующие на льду (чемпионат Европы-2013) — http://www.ski66.ru/kms_news+stat+page-1+nums-1895.html

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Загребе
2013 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Международные соревнования по фигурному катанию в Хорватии
Январь 2013 года
Спорт в Хорватии в 2013 году
Фигурное
Чемпионаты Европы в Хорватии